Meichsner ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Meichsner (1928–2010), deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Eberhard Meichsner (1914–2001), deutscher Filmproduktionsleiter
 Erich Meichsner (1922–2010), deutscher Fußballspieler
 Irene Meichsner (* 1952), deutsche Wissenschaftsjournalistin und Autorin
 Johann Nepomuk Meichsner (1737–1814), schwäbischer Maler
 Oswald Meichsner (1921–1985), deutscher Zeichner und Karikaturist
 Rüdiger Meichsner  (* 1940), deutscher Kameramann
 Thomas Meichsner (1958–2020), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Meichßner
 Meixner